RBP steht für:
 Rechtsstaatliche Bürgerpartei, eine Abspaltung der Partei Rechtsstaatlicher Offensive in Sachsen-Anhalt
 Retinol-bindende Proteine, Proteine im Blutplasma
 Rheinhessische Bläserphilharmonie, ein sinfonisches Blasorchester
 AeroRepública (ICAO-Code), kolumbianische Fluggesellschaft
 Rabaraba Airport (IATA-Code), Flughafen von Rabaraba, Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

rbp steht für:
 Barababaraba (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache im Südgebiet des Murrumbidgee River, New South Wales, Varietät von Wemba Wemba

Abkürzung